Bramstorp bezeichnet:
 Axel Pehrsson-Bramstorp (1883–1954), schwedischer Politiker und Ministerpräsident
 einen Ort in der Gemeinde Växjö in Schweden, siehe Bramstorp (Växjö)